
Molekulska formula -{C13H24N2O}- se može odnositi na:

 Dicikloheksilureja
 Cuskohigrin